Primer cognom:
 Antoni Brosa i Vives (La Canonja, 1894 - Barcelona, 1979), violinista català
 Francesc Brosa i Casanobas (Barcelona, 1934 - Barcelona, 1899), mestre d'obres, constructor i propietari català
 Sebastià Brosa (Badalona, 1979), escenògraf català
 Segon cognom:
 Rosalia Guilleumas i Brosa (Barcelona, 1924 - ídem, 2007), bibliotecària i filòloga